Шерре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Шерре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеі-де-ла-Луар, департамент Сарта

Див. також
 Шере (значення)